Kink, termo da língua inglesa que designa formas de excitação sexual usando maneiras ou artefatos pouco usuais;
 The Kinks, banda de rock britânica;
 Kink.com, empresa de filmes pornográficos;
 Kinky, banda de rock eletrônico do México.

Desambiguação